Brajgl může být:

 brajgl neboli zmatek
 Pieter Brueghel (1525/30–1569) – vlámský malíř
 Brajgl (kapela) – ústecká punkrocková kapela